Traturo ima više značenja:
 Traturo (Kampobaso)
 Traturo (Kjeti)
 Traturo (Izernija)
 Traturo (L'Akvila)